Bart Linssen, Nederlands architect
Bryan Linssen, Nederlands voetballer
Carol Linssen, Nederlands acteur
Edwin Linssen, Nederlands voetballer
Fernand Linssen, Belgisch atleet
Jan Linssen, Nederlands voetballer
Joris Linssen, Nederlands entertainer, zanger, regisseur en presentator
Marc Linssen, Nederlands scenarioschrijver
Nel Linssen, Nederlands beeldend kunstenaar
Sjoerd Linssen, Nederlands voetballer
Susanne Linssen, Nederlands muzikante en journaliste